D44 steht für:
 HMS Danae (D44), leichter Kreuzer der britischen Royal Navy im Ersten und Zweiten Weltkrieg
 HMS Imogen (D44), Zerstörer der I-Klasse der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg
 HMS Lagos (D44), Zerstörer der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg

D44